Хосе-Мария-Морелос:

 Хосе-Мария-Морелос — город в Мексике, штат Кинтана-Роо.
 Хосе-Мария-Морелос — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо.